České příjmení Pavlík (ženský tvar s přechýlením Pavlíková) znamená malý Pavel, nosí jej více různých osobností:

 Antonín Pavlík (1888–1943) – československý legionář, generál, odbojář a oběť nacismu
 Čeněk Pavlík (* 1955) – český houslista
 Filip Pavlík (* 1992) – český hokejista
František Pavlík (1885–1905) – moravský truhlář zabitý při demonstraci v Brně 2. října 1905
 Ivo Pavlík (1933–2017) – český skladatel, klávesista, dirigent
 Jan Pavlík (1920–2008) – český kněz, provinciál jezuitského řádu
 Jan Pavlík (romanista) (* 1953) – český romanista, v letech 2000–2006 děkan na FF MU
 Ján Pavlík (1928–???) – slovenský a československý politik, poúnorový poslanec
 Jiří Pavlík (1939–1993) – český akademický malíř, ilustrátor a grafik
 Jiřina Pavlíková (* 1953) – česká historička umění a poslankyně ČNR a PSP za OF a ODS
 Josef Pavlík (1863–1926) – český lékař a regionální historik v Táboře, otec Milady a Libuše
 Josef Pavlík (* 1958) – regionální politik hnutí ANO 2011
 Karel Pavlík – vícero nositelů, viz rozcestník
 Karel Pawlík (1849–1914) – český lékař
 Leo Pavlík (* 1947) – český automobilový závodník
 Libuše Paserová-Pavlíková (1900–1984) – česká operní pěvkyně
 Martin Pavlík – český hudebník, hráč na klávesové nástroje, spoluzakladatel skupiny Beamship
 Matěj Pavlík (1879–1942) – svatý Gorazd II., kněz a pravoslavný biskup, popravený nacisty
 Michal Pavlík (rozcestník) – vícero nositelů, viz rozcestník
 Milada Petříková-Pavlíková (1895–1985) – česká architektka
 Milan Pavlík – vícero nositelů, viz rozcestník
 Oldřich Pavlík (* 1927) – československý hokejista
 Oldřich Pavlík (1951) – český hokejista
 Olga Pavlíková, provdaná Olga Neveršilová (1934–2021) – česká spisovatelka a překladatelka
 Ondrej Pavlík (1916–1996) – slovenský pedagog
 Pavel Pavlík (* 1947) – regionální politik ODS
 Pavlík ze Sovince († 1398) – moravský šlechtic
 Petr Pavlík – vícero nositelů, viz rozcestník
 Radovan Pavlík (* 1998) – český lední hokejista
 Robert Pavlík (1912–2002) – český voják, generál
 Roman Pavlík (* 1976) – český fotbalový brankář
 Rudolf Pavlík (* 1962) – slovenský fotbalista
 Vilém Pavlík (1908–1965) – český a československý politik, poválečný poslanec za lidovce, po roce 1948 v exilu
 Vilém Pavlík, vlastním jménem Roman Cílek (* 1937) – český spisovatel
 Vladimír Pavlík (* 1948) – slovenský disident
 Vratislav Pavlík (1934–???) – český a československý politik KSČ, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Zdeněk Pavlík (* 1931) – český demograf
 Zdeněk Pavlík (politik) (* 1953) – český politik ČSSD

Podobná příjmení 
 Pavel (příjmení)
 Pavlíček

Česká příjmení